Панайотис Лафазанис (, р. 19 ноября 1951) — греческий политический деятель левого толка. Министр промышленной реконструкции, охраны окружающей среды и энергетики в правительстве Алексиса Ципраса (2015). Бывший председатель греческого «Народного единства» (исключён за вождизм); ныне создаёт «Демократическое движение национального освобождения».

Биография 

Присоединился к на тот момент находящейся в подполье Коммунистической партии Греции, в рядах которой оставался до 1992 года, после чего перешёл в Синаспизмос.

Примечания 

Политики Греции
Члены СИРИЗА
Коммунисты Греции
Министры Греции
Депутаты парламента Греции
Выпускники Афинского университета